Häggeby kan syfta på:

 Häggeby och Vreta – en tätort i Håbo kommun, Uppsala län, Häggeby är kyrkby i Häggeby socken
 Häggeby, Uppsala kommun – en byn i Skuttunge socken, Uppsala kommun